Selon le contexte le mot solde a différentes significations :
 en commerce, les soldes (mot masculin pluriel) souvent saisonniers consistent à vendre (solder), avec une forte réduction sur le prix, des surplus et des méventes dont les formes et les teintes n'ont pas plu lors de la saison précédente ;
 en comptabilité, un solde est la situation positive (créditrice) ou négative (débitrice) d'un compte en fonction des opérations au crédit ou au débit. Solder un compte signifie fermer un compte (sous entendu, ramener au préalable le solde du compte à zéro) ;
 en économie, un solde correspond à la différence entre les dépenses et les recettes ;
 dans l'armée, on utilise la solde (nom féminin) pour définir le salaire du militaire. On perçoit une solde mensuelle.